Шпилька:
 Шпилька, Артур (род. 1989) — польский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Богдан (Шпилька) (в миру Теодор Иванович; 1892—1965) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Евкарпийский, предстоятель Украинской православной церкви в Америке.
 Пантелеймон Шпилька (1883—1950) — украинский греко-католический священник, лидер Республики Команча.